Christophe Petit peut faire référence à :
 Christophe Petit (1976) chanteur français, connu aussi sous son nom de scène Christophe Mali.
 Chris Petit (1949), un réalisateur britannique.